Талинг — название диакритического знака яванской и балийской письменности, является внутристрочной предписной огласовкой буквы Э кара. 
 Талинг дэтья обозначает дифтонг "АИ" и соответствует сингальскому знаку комбу дека и тайскому маймалай. 
 Комбинация талинг тарунг обозначает звук "О". Талинг дэтья тарунг — дифтонг "АУ".

Балийское письмо
Диакритические знаки